De UEFA Super Cup 2001 was de 27e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 31 augustus 2001 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2000/01; FC Bayern München en de winnaar van de UEFA Cup 2000/01; FC Liverpool. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Liverpool won voor de tweede keer de titel. Michael Owen werd Man of the Match.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2000/01
FC Bayern München
Liverpool FC
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco